Тайс — английская () или немецкая () фамилия.

Известные носители 
 Тайс, Алекс (род. 1988) — американский и израильский баскетболист.
 Тайс, Даниель (род. 1992) — немецкий баскетболист.
 Тайс, Джордж (род. 1938) — американский фотограф.
 Тайс, Донн (род. 1959) — американский предприниматель и менеджер, председатель совета директоров и руководитель компании D.light Design.
 Тайс, Иван (род. 1968) — перуанский писатель.
 Тайс, Рассел (род. 1961) — бывший аналитик ВВС США, Управления военно-морской разведки, РУМО США и АНБ.
 Тайс, Роланд (род. 1980) — немецкий политик (ХДС).
 Тайс, Шон (род. 1979) — диджей, продюсер и создатель ремиксов.
 Тайс, Эрнст (род. 1961) — австрийский дирижёр.

Топоним 
 Тайс — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ли (штат Флорида, США).